El Condado de Bland es el nombre asignado a dos condados:

 Condado de Bland (Nueva Gales del Sur) en Australia
 Condado de Bland (Virginia) en Estados Unidos